Монрад — фамилия скандинавского происхождения. Известные носители:
 Монрад, Дитлев Готард (1811—1887) — датский епископ и политик, премьер-министр Дании (1863—1864).
 Монрад, Маркус Якоб (1816—1897) — норвежский философ, профессор.

Примечания